Зимний чемпионат 2013 () — 101-й розыгрыш чемпионата Коста-Рики по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

Ссылки 
 Официальный сайт
 Зимний чемпионат 2013 на rsssf.com

2013
Коста-Рика
2013 год в Коста-Рике